Шибалинский сельский совет () — входит в состав Бережанского района Тернопольской области Украины. Административный центр сельского совета находится в селе Шибалин.

По территории сельсовета протекает река Ценюв, в его пределах также располагается общезоологический заказник .

Населённые пункты совета 
 
 с. Шибалин 
 с. Комаровка

Примечания